Tuchet ist der Familienname folgender Personen:

 Humphrey Tuchet († 1471), englischer Ritter
 Mervyn Tuchet, 2. Earl of Castlehaven (1593–1631), britischer Adliger